jabłko – owoc
 jabłko (insygnia)
 jabłko Adama
 jabłko (żeglarstwo)
 jabłko (biżuteria)
 Jabłko (zbiór opowiadań)

Zobacz też 
 jabłka Hesperyd